Harry Styles: Live on Tour was de eerste tournee van de Britse zanger Harry Styles, om zijn titelloze debuutalbum te promoten. De tournee werd aangekondigd op 28 april 2017 en op 8 juni 2017. De tournee bevat twee delen. Het eerste deel van de tournee zijn intiemere zalen en het tweede deel van de tournee (2018) bevat vele arena's met een grotere capaciteit. De tournee ging van start in september 2017 in San Francisco en eindigde in Inglewood (Californië) na 89 shows.

Op 8 november 2017 trad Styles op in het AFAS Live in Amsterdam. Op 14 maart 2018 gaf hij zijn tweede concert in Amsterdam, dit keer in het Ziggo Dome.

Achtergrond
In juni 2016 werd bevestigd dat Styles een platencontract als solo-artiest bij Columbia Records had getekend. In april 2017 bracht Styles zijn debuutsingle "Sign of the Times" uit, dat op 12 mei 2017 gevolgd werd met zijn titelloze debuutalbum.

De tourdata voor 2017 werden op 28 april 2017 aangekondigd via Twitter en zijn website. Tickets zijn op 5 mei in de verkoop gegaan. De tour was binnen enkele seconden uitverkocht vanwege de relatief kleine zalen.  Op 6 juni werd MUNA aangekondigd als voorprogramma voor zijn Noord-Amerikaanse en Europese shows van 2017. Op 8 juni voegde Styles 56 nieuwe data toe in Europa, Azië, Australië, Zuid-Amerika en Noord-Amerika voor 2018, waarbij veel van de vorige stops opnieuw werden bezocht en in grotere arena's werd gespeeld. De openingsacts van de tour werden dezelfde dag aangekondigd, met Kacey Musgraves in de VS en Canada, Warpaint in Azië, en Leon Bridges in Zuid-Amerika en Mexico. Op 29 november werden Mabel en The Preatures aangekondigd als de openingsacts voor respectievelijk Europa en Australië.

Voorprogramma's
 MUNA (Noord-Amerika)
 Maddy Jane (Oceanië)
 Mabel (Europa)
 The Preatures (Australië)
 Warpaint (Azië)
 Leon Bridges (Latijns-Amerika)
 Kacey Musgraves (Noord-Amerika)

Setlist

Setlist van 2017
 "Ever Since New York"
 "Two Ghosts"
 "Carolina"
 "Stockholm Syndrome" (cover van One Direction)
 "Sweet Creature"
 "Only Angel"
 "Woman"
 "Meet Me in the Hallway"
 "Just a Little Bit of Your Heart" (cover van Ariana Grande)
 "What Makes You Beautiful" (cover van One Direction)
 "Kiwi"
Encore
 "From the Dining Table"
 "The Chain" (cover van Fleetwood Mac)
 "Sign of the Times

Setlist van 2018
 "Only Angel"
 "Woman"
 "Ever Since New York"
 "Two Ghosts"
 "Carolina"
 "Stockholm Syndrome" (One Direction cover)
 "Just a Little Bit of Your Heart" (Ariana Grande cover)
 "Medicine"
 "Meet Me in the Hallway" 
 "Sweet Creature"
 "If I Could Fly" (One Direction cover)
 "Anna"
 "What Makes You Beautiful" (One Direction cover)
 "Sign of the Times"
Encore

"From the Dining Table"
 "The Chain" (Fleetwood Mac cover)
 "Kiwi"

Shows

Concerttournee